Belinda van der Stoep, née en 1989 aux Pays-Bas, est une actrice néerlandaise.

Filmographie

Cinéma et téléfilms 
 2012 : Cabo : Minah
 2012 :  : L'ex-criminelle de Rotterdam
 2012 :  : Rita
 2013 :  : Adinda
 2014 :  : La prisonnière
 2014 : Flikken Maastricht : Julia
 2014-2016 :  : Janna Vreugdehil
 2016 : Fissa : Ivana
 2016 :  : Helen Landvreugd
 2016 :  : Le fournisseur de soins
 2016 :  : La collègue de Sunline
 2018 :  : Zanele
 2018 : Cobain : La docteure
 2018 :  : L'employée
 2018 : Zuidas : Cheryl van Luyn
 2019 :  : La professeur

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en 1989
Actrice néerlandaise